Charles  de Navarre (1294 - 1328), roi de France sous le nom de Charles IV et souverain du royaume de Navarre.
 Charles II de Navarre (1332 - 1387), souverain du royaume de Navarre.
 Charles III de Navarre (1361 - 1425), souverain du royaume de Navarre.
 Charles de Navarre (1397-1402), prince héritier du trône de Navarre.
 Charles de Navarre (1421-1461), prétendant au trône de Navarre.
 Charles de Navarre (1510-1528), prince héritier du trône de Navarre.